Se også 928 (tal)

Begivenheder

Født 
 Pietro 1. Orseolo, doge i Venedig fra 976 til 978 (død 987).

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
28
Artikler om enkelte år